Харагун — название населённых пунктов в России:

 Харагун — село в Улётовском районе Забайкальского края.
 Харагун — село в Хилокском районе Забайкальского края.
 Харагун — деревня в Баяндаевском районе Иркутской области.
 Харагун — деревня в Боханском районе Иркутской области.
 Харагун — деревня в Заларинском районе Иркутской области.

См. также 
 Харайгун